21 Ры́си () — белая звезда главной последовательности находящаяся в созвездии Рыси. Видимая звёздная величина составляет 4,61 (с расстояния 273 световых лет). Звезда имеет эффективную температуру 9460 кельвинов и солнечную светимость равную 108. Масса звезды в 4 раза превышает солнечную, радиус — в 3.9 раза больше радиуса Солнца. Скорость движения звезды относительно солнечной системы является 33,4 км/с. Галактическая орбита 21 Рыси пролегает на расстоянии в диапазоне от 23 100 до 27 600 световых лет от галактического центра, а текущее расстояние составляет 7474 парсеков. Пару миллионов лет назад видимая яркость звезды составляла 3,49 звёздной величины. В то время звезда приближалась к Солнцу на рекордно близкое расстояние в 164 световых года.

В СССР станция Марс-1 была сфотографирована в Крымской астрофизической обсерватории, когда она находилась вблизи звезды 21 Рыси.

Примечания

Литература 
 Su, K. Y. L.; Rieke, G. H.; Stansberry, J. A.; Bryden, G.; Stapelfeldt, K. R.; Trilling, D. E.; Muzerolle, J.; Beichman, C. A.; Moro-Martin, A.; Hines, D. C.; Werner, M. W. (2006). «Debris Disk Evolution around A Stars». The Astrophysical Journal 653 (1). pp. 675—689.
 Volver arriba ↑ Netopil, M.; Paunzen, E.; Maitzen, H. M.; North, P.; Hubrig, S. (2008). «Chemically peculiar stars and their temperature calibration». Astronomy and Astrophysics 491 (2). pp. 545—554.

Ссылки 
 
 UDS/CNRS

Объекты Флемстида
Белые звёзды главной последовательности